La Magnifica Comunità è una Vicinia, cioè una comunità di enti locali confinanti che condividono proprietà comuni delle regioni alpine e prealpine regolate e amministrate dalle assemblee vicinali. Può anche essere intesa come un insieme di persone abitanti nella medesima località con interessi o beni comuni.

Esempi di Magnifiche Comunità
Tra le Magnifiche Comunità si possono elencare:
 Magnifica Comunità di Cadore
 Magnifica Comunità di Folgaria
 Magnifica Comunità di Fiemme
 Magnifica Comunità di Locarno
 Magnifica Comunità della Rocca
 Magnifica Comunità di Castel Goffredo

Di natura molto simile vanno ricordate le Vicinie della Valcamonica

Note

Storia del Trentino
Folgaria
Trentino-Alto Adige